The Combination 1895–96 var den sjette sæson af den engelske fodboldliga The Combination. Ligaen havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Evertons reservehold, som dermed vandt ligaen for fjerde gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – The Combination

Noter 

Sæsoner i The Combination
Fodbold i 1895
Fodbold i 1896